Омани Лига 2005/2006 () — 30-й сезон чемпионата Омана по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Сезон 2005/06 на сайте rsssf.com 
 Сезон 2005/06 на сайте goalzz.com 

2005/2006
Оман
Оман
2005 год в Омане
2006 год в Омане
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006